Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Organigramma societario

Area direttiva
Presidente: Carlo Rigaldo

Area tecnica
Allenatore: Miguel Ángel Falasca
Allenatore in seconda: Fabio Parazzoli
Assistente allenatore: Luca Bucaioni
Scout man: Danilo Contrario

Area sanitaria
Medico: Carlo Maria Pozzi
Preparatore atletico: Daniel Lecouna
Fisioterapista: Emilio Scuteri

Rosa

Mercato

Risultati

Serie A1

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off scudetto

Coppa Italia

Fase a eliminazione diretta

Challenge Cup

Fase a eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

G = partite giocate; V = partite vinte; P = partite perse

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni

2018-2019
ProVictoria Monza